Арка́диуш Кристиан (Арек) Ми́лик (; ) — польский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Польши. Выступает на правах аренды в «Ювентусе».

Клубная карьера 
Свою карьеру Аркадиуш начал в резервной команде клуба «Розвой» из Катовице, выступающего в Третьей лиге Польши. 23 октября 2010 года 16-летний Милик дебютировал в основном составе клуба, забив 2 мяча в игре против «Красейова», которая закончилась со счётом 4:0 в пользу его команды. Чуть позже, в ноябре того же года, благодаря своей игре он отправился на просмотр в «Гурник» из Забже.

1 июля 2011 года Милик подписал контракт с «Гурником» сроком на 1 год. Таким образом, клуб из Забже выиграл борьбу за 17-летнего нападающего, а также за его одноклубника, полузащитника Войцеха Крола у таких клубов, как «Рединг», «Тоттенхэм» и «Легия». Дебют Аркадиуша за новый клуб состоялся 31 июля в матче против «Шлёнска», который закончился со счётом 1:1.

17 декабря 2012 года леверкузенский «Байер» подписал контракт с 18-летним поляком сроком на 5,5 лет.

30 августа 2013 года Милик был арендован «Аугсбургом» на один год.

В середине мая 2014 года Милик был арендован амстердамским «Аяксом». 1 апреля 2015 года пресс-служба «Аякса» объявила о подписании полноценного контракта с Миликом до 2019 года.

2 августа 2016 года, Милик подписал контракт с итальянским «Наполи». Сумма трансфера составила 32 млн евро. Контракт рассчитан до 2021 года.

8 октября 2016 года, в матче против сборной Дании, получил разрыв крестообразных связок левого колена. Ожидалось, что Милик не сможет сыграть до начала сезона 2017/18, однако уже в начале февраля 2017 года он был включён в заявку «Наполи» на матч. 24 сентября 2017 года, в матче против СПАЛа, получил разрыв крестообразных связок правого колена.

В сезоне 2018/19 забил за «Наполи» 17 мячей в 35 матчах чемпионата Италии, став лучшим бомбардиром команды. Милик занял пятое место в списке лучших бомбардиров сезона в Серии А.

10 декабря 2019 года сделал хет-трик в ворота «Генка» к 38-й минуте домашнего матча Лиги чемпионов (4:0). Милик стал вторым поляком после Роберта Левандовского, кому удалось забить три мяча в одном матче Лиги чемпионов. Также этот хет-трик стал первым для футболистов «Наполи» в Лиге чемпионов.

В январе 2021 года перешёл на правах аренды в «Олимпик Марсель». 23 мая 2021 года забил победный мяч на 103 минуте и 16 секунде в матче Лиги 1 в ворота «Меца» (3:2), став автором самого позднего гола в истории Лиги 1.

В августе 2022 года был арендован «Ювентусом» за 800 тысяч евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро. Дополнительно 2 миллиона евро в виде бонусов. 28 августа 2022 года дебютировал за «Ювентус» в матче чемпионата Италии против «Ромы», выйдя на замену Фабио Миретти на 77-й минуте матча. Дебютный гол забил 31 августа 2022 года в матче против «Специи», отличившись им спустя 5 минут после выхода на замену.

Карьера в сборной 
12 октября 2012 года Аркадиуш в возрасте 18 лет дебютировал за национальную команду Польши в матче против сборной ЮАР. Свой первый гол за сборную он забил 14 декабря того же года в товарищеском поединке против сборной Македонии, который закончился для сборной Польши победой со счётом 4:1.

Статистика

Достижения 
«Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Рекорды  
 Автор самого позднего гола в истории Лиги 1: 103 минуты и 16 секунд («Олимпик Марсель»—«Мец» 3:2, 23 мая 2021)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Олимпик Марсель» 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Байер 04 II»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ювентус»